Испанский крест () — знак отличия немцев, участвовавших в Гражданской войне в Испании (июль 1936 — март 1939); учреждён 14 апреля 1939.

История 
Во время гражданской войны в Испании 1936-39 годов, немецкие военные и гражданские специалисты служили в легионе «Кондор», воевавшем на стороне генерала Франко против испанских левых. Легион, действовавший в Испании с ноября 1936 года, состоял из бомбардировочного полка, истребительного полка, разведывательной эскадрильи, батальона зенитной артиллерии, батальона связи, транспортного батальона и батальона снабжения. В легионе также было танковое подразделение, в котором немецкие инструкторы обучали испанские танковые экипажи.

Поскольку в легионе фактически проходили боевые испытания новые модели самолётов, в «Кондоре» было большое число гражданских технических специалистов.

В послевоенной Германии, в отличие от большинства бывших наград Третьего рейха, ношение которых было разрешено в изменённом дизайне (где свастика либо удалена, либо заменена на более нейтральный символ), Испанский крест был причислен к наградам, ношение которых запрещено в любом виде.

Степени ордена 
Испанский крест был четырех степеней — бронзовый, серебряный, золотой и золотой с бриллиантами.

Бронзовые и серебряные кресты были двух категорий — с мечами (для военных, участвовавших в боевых действиях) и без мечей (для служивших во вспомогательных подразделениях, медперсонала и гражданских лиц).

Золотыми и золотыми с бриллиантами крестами (с мечами) награждались только участвовавшие в боевых действиях.

Число награждённых 
 Бронзовый крест без мечей — получили 7.869 человек (награждались все, пробывшие в Испании не менее трёх месяцев);
 Серебряный крест без мечей — 327 (за особые заслуги);
 Бронзовый крест с мечами — 8.462 (за участие в боевых действиях);
 Серебряный крест с мечами — 8.304 (за продолжительное участие в боевых действиях);
 Золотой крест с мечами — 1.126 (за особые заслуги в боевых действиях);
 Золотой крест с мечами и бриллиантами — 28 (за высшие достижения в боевых действиях или за командование на высшем уровне). Награждены трое последовательно командовавшие легионом — генералы Шперле, Фолькман, фон Рихтгофен, командир танкового подразделения легиона полковник фон Тома и 24 лётчика:
— лейтенанты:
 Вильгельм-Петер Боддем (Wilhelm-Peter Boddem),
 Оскар Хенрици (Oskar Henrici),
 Хайнц Рунце (Heinz Runze),
 Пауль Фельхальбер (Paul Fehlhalber);

— обер-лейтенанты:
 Ханс-Детлеф фон Кессель (Hans-Detlef von Kessel),
 Вильгельм Бальтазар (Wilhelm Balthasar),
 Отто Бертрам (Otto Bertram),
 Вильгельм Энслен (Wilhelm Ensslen),
 Адольф Галланд (Adolf Galland),
 Вальтер Эзау (Walter Oesau),
 Райнхард Зайлер (Reinhard Seiler),
 Крафт Эберхардт (Kraft Eberhardt),
 Макс граф фон Хойос (Max Graf von Hoyos),
 Карл Менерт (Karl Mehnert),
 Бернхард Штерке (Bernhard Stärcke);

— капитаны:
 Харро Хардер (Harro Harder),
 Гюнтер Лютцов (Günther Lützow),
 Вернер Мёльдерс (Werner Mölders),
 Вольфганг Шельман (Wolfgang Schellmann),
 Йоахим Шлихтинг (Joachim Schlichting),
 Рудольф фрайхерр фон Моро (Rudolf Freiherr von Moreau),
 Вольфганг Нойдорфер (Wolfgang Neudörferr),
 Мартин Харлингхаузен (Martin Harlinghausen),
 Карл-Хайнц Вольф (Karl-Heinz Wolff);

Также был учреждён Почётный крест легиона «Кондор» (уменьшенная копия бронзового креста с мечами), вручавшийся ближайшим родственникам немцев, погибших в Испанской войне. Всего было вручено 315.

Ссылки 
 http://awards.netdialogue.com/Europe/Germany/IIIReich/SpanishCross/SC.htm

Литература 
 Kurt-Gerhard Klietmann: Auszeichnungen des Deutschen Reiches. 1936—1945. Motorbuch, Stuttgart, 1981, ISBN 3-87943-689-4
 Jörg Nimmergut: Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945. Band 4. Württemberg II — Deutsches Reich. Zentralstelle für wissenschaftliche Ordenskunde, München, 2001, ISBN 3-00-00-1396-2

Награды нацистской Германии